Чарльз Леон Гуарнера (, прозвище «Базз») (1931 — 1 февраля 2004) — трубач, известный участием в группе Фрэнка Заппы, The Mothers of Invention в 1968—1969 гг. Брат саксофониста Банка Гарднера.

Биография

Ранние годы 
Чарльз Гуарнера родился в 1931 году в Кливленде. Начал заниматься музыкой в раннем детстве; увлекся биг-бэндом и джазом. Свою карьеру Гуарнера начал в 16 лет с участия в туре вместе с Midwest и Джеком Уилсоном. Позже учился в Маннес-колледже в Нью-Йорке.

С 1951 года Гуарнера проходил военную службу в Триесте в составе военного оркестра, вместе с джазовым флейтистом Херби Манном. Чарльз делил комнату в казарме с Доном Престоном, с которым они позже вместе играли в группе The Mothers of Invention.

В 1953 году Гуарнера оставил военную службу и перебрался в Париж, где играл с джазменами — гитаристом Рене Томасом и виолончелистом Андре Одером; вместе они записали два альбома.

В 1955 году Гарднер вернулся в Нью-Йорк и поступил в Манхэттенскую музыкальную школу, которую окончил в 1959 году со степенью бакалавра музыки. После этого он перебрался в Лос-Анджелес, где вместе со своим братом Банком Гарднером выступал в различных группах, исполнявших джаз и латиноамериканскую музыку.

Карьера 
В 1962 году Базз снова встретился с Доном Престоном и играл в его проекте Don Preston’s Unnamed Experimental Project. К 1968 году Базз меняет свою манеру игры к жанрам авангард/джаз-фьюжн. Тогда же, в ноябре 1968 он вошёл в состав группы The Mothers of Invention в качестве трубача и там воссоединился со своим братом Банком Гарднером. С The Mothers Базз записал два альбома: Burnt Weeny Sandwich (1969) и Weasels Ripped My Flesh (вышел после распада группы в 1970). В августе 1969 года Фрэнк Заппа распустил The Mothers. Базз и Банк объединились с Джоном Балкином и играли под вывеской Menage Trois с 1969 по 1972 гг.
В 1970 году братья Гарднеры участвовали в записи альбома Тима Бакли Starsailor и в одноименном дебютном альбоме 1972 года канадского исполнителя Доминика Трояна. В 1980 году Базз и Банк Гарднеры воссоединились с другими бывшими участниками The Mothers: с Джимми Карл Блэком, с Джеймсом Шервудом и с Доном Престоном. Группа назвалась The Grandmothers. Коллектив выпустил несколько альбомов и снова воссоединился в 2002 году.

Базз скончался 1 февраля 2004 года, в возрасте 72 лет. Его пережил брат Банк Гарднер.

Дискография 
 René Thomas quintet: rené thomas et son quintette 1954
 Bobby Jaspar: bobby jaspar’s new jazz vol.2 1954
 Andre Hodeir et le jazz groupe de paris: essais 1955
 Tim Buckley: Starsailor 1970
 Domenic Troiano domenic troiano 1972
 Geronimo black: geronimo black 1972

С Frank Zappa и the Mothers of Invention 
 Burnt Weeny Sandwich (1970)
 Weasels Ripped My Flesh (1970)
 You Can’t Do That On Stage Anymore Sampler (1988)
 You Can’t Do That On Stage Anymore Vol. 1 (1988)
 You Can’t Do That On Stage Anymore Vol. 4 (1991)
 You Can’t Do That On Stage Anymore Vol. 5 (1992)
 BTB I: The Ark (1991)
 BTB II: Our Man In Nirvana (1992)

C Captain Beefheart & his Magic Band 
 Trout Mask Replica (1969)

С The Grandmothers 
 The Grandmothers 1981
 Fan Club Talk 1981
 Lookin Up Granny’s Dress 1983
 A Mother of Anthology 1993

Примечания

Ссылки 
 United Mutations
 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1931 году
Умершие 1 февраля
Умершие в 2004 году
Музыканты The Mothers of Invention
Трубачи США
Музыканты, известные под псевдонимами